Гванасеви има више значења:

 Општина Гванасеви (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гванасеви (Гванасеви, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику